Марта Марреро Марреро (; родилась 16 января 1983 в Лас-Пальмасе, Испания) — испанская теннисистка.
 Победительница 2 турниров WTA в паре.
 Четвертьфиналистка 1 турнира Большого шлема в одиночном разряде (Roland Garros-2000).
 Финалистка Кубка Федерации-2002 в составе национальной сборной Испании.
 Полуфиналистка 1 юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Roland Garros-1999).
 Победительница одиночного турнира Orange Bowl-1998 (турнир для 16-летних).

Общая информация 
Марта — одна из четырёх детей Деметрио и Аны Марии Марреро. У неё есть брат Деметрио-младший и две сестры: Ана и Елена.

Испанка в теннисе с 7 лет. Любимое покрытие — грунт.

Помимо тенниса уроженка Канарских островов занимается волейболом и конным спортом.

В 2006 году, из-за травмы лодыжки, она была вынуждена сделать операцию, пропустив целый год, а позже из-за её рецидивов была вынуждена закончить карьеру.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (18)

Победы (9)

Поражения (9)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (5)

Победы (2)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (9)

Победы (5)

Поражения (4)

Выступления в командных турнирах

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Испании